Seznam vítězů skotské fotbalové ligy uvádí mužstva, která se v jednotlivých ročnících skotské fotbalové ligy umístila na prvních dvou místech, a nejlepší ligové střelce ročníku.

Odkazy

Reference 

Skotské fotbalové soutěže